Mistrovství Evropy v karate je turnaj v karate, organizovaný Evropskou federací karate (European Karate Federation) (EKF). První turnaj se uskutečnil v roce 1966 a koná se každý rok.

Přehled Evropských šampionátů

Odkazy

Externí odkazy 
 

 
Karate
Sportovní události založené roku 1966